Ururi kan syfta på:

Geografi

Indonesien 

 Sungai Ururi, vattendrag, Papua,

Italien 

 Ururi, Molise, Provincia di Campobasso, 

Robotskapade Indonesienförgreningar